Dies ist eine unvollständige Liste von Animationssoftware.

2D-Animationen

Siehe auch
 Grafiksoftware

Animation
Grafiksoftware
Videosoftware
Animationsprogramme